Ранчо лас Делисијас има више значења:

 Ранчо лас Делисијас (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо лас Делисијас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лас Делисијас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лас Делисијас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лас Делисијас (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику